Stourdza ist der Name folgender Personen:

 Alexandru Sturdza (Alexandre Stourdza; 1791–1854), Staatsrat und Gelehrter; verheiratet mit der Tochter des Arztes Hufeland
 Michael Stourdza (oder Michail Stourtzas; 1794–1884), moldauischer Fürst griechischer Herkunft und Ehrenbürger von Baden-Baden

Siehe auch:
 Stourdza-Kapelle, rumänisch-orthodoxe Kapelle Heiliger Erzengel Michael in Baden-Baden
 Sturdza